— остаточний вирок у судовій справі, який виносила Магдебурзька лава

Топонім

— гора Лужицьких гір, Ліберецький край

Ортель Княжий Перший — село, гміна Біла Підляська, Більський повіт, Люблінське воєводство
 Ортель Княжий Другий — село, гміна Біла Підляська, Більський повіт, Люблінське воєводство
 Ортель Королівський Перший — село, гміна Піщаць, Більський повіт, Люблінське воєводство
 Ортель Королівський Другий — село, гміна Піщаць, Більський повіт, Люблінське воєводство

Примітки